Jan Grzonka (ur. 1874, zm. 1934) – działacz plebiscytowy, powstaniec śląski, poseł na Sejm Śląski
 Jan Grzonka (ur. 1893, zm. 1942) – powstaniec śląski, działacz narodowy, działacz ruchu oporu w czasie II wojny światowej